Список компьютерных игр в жанре квест включает в себя как компьютерные игры в этом жанре, так и серии игр.

Cерии

Игры

Примечания

Ссылки 
 

Списки компьютерных игр
Квесты